Evgenij Varlamov – ex calciatore russo
 Ivan Varlamov – calciatore e allenatore
 Konstantin Varlamov – attore teatrale russo
 Semën Varlamov – hockeista su ghiaccio russo